Финал 23-го чемпионата СССР по русским шашкам прошел в Лиепае с 1 по 16 октября 1963 года.

Победителем стал Аркадий Плакхин, одержавший 10 побед и опередивший серебряного призёра Владимира Голосуева на два очка. Валентин Абаулин набрал одинаковое количество очков с Виталием Габриеляном и лишь лучший коэффициент вывел его на третье место. Из-за болезни отсутствовал гроссмейстер Зиновий Цирик. Ленинградец Виктор Петров заменил Сергея Петрова. Чемпион Ленинграда Виктор Литвинович участвовал в возрасте 15 лет. В турнире участвовал чемпион СССР по переписке Эдуард Рыбаков.

Во время чемпионата в мероприятиях по пропаганде шашек в городе приняли участие 8 500 человек. Судейская коллегия раздавала символические призы: установившему рекорд по опозданиям московскому мастеру Михаилу Галкину был вручен детский будильник, имевшему восемь ничьих Виктору Петрову перед девятым туром подарили кортик, пожелав действовать активнее, а не имевшему к 15-му туру побед Виктору Прияткину подарили сачок для их ловли.

Турнирная таблица

Ссылки 

 Архив журналов «Шашки» 1964 №1, 1963 №6

Литература 

 Методическое пособие СЛШИ. «От Медкова до Иванова». Авторы Ю.А. Арустамов, В.М. Высоцкий, С.Н. Горбачёв. 1990.

Примечания 

Спортивные соревнования в Лиепае
1963 год в шашках
Чемпионаты СССР по русским шашкам
1963 год в Латвии
Октябрь 1963 года